«Тринити» — третий студийный альбом группы Слот. Выпущен в 2007 году на лейбле «М2BA». Первый альбом группы, изданный с продюсером, а также первый альбом, на котором поёт Дарья «Nookie» Ставрович (за исключением переиздания «2 Войн»).

На песни «Мёртвые звёзды» в 2007 году и «Они убили Кенни» в 2008 году сняты клипы.

В альбом вошла кавер-версия хита «Улица Роз» группы «Ария». Это второй опыт каверов, впервые группа сделала кавер на первом студийном альбоме Slot 1, перепев песню группы «Агата Кристи» «Нисхождение». На пятом студийном альбоме F5, вышедшем в 2011 году, группа перепела «Улицу Роз» вместе с вокалистом «Арии» (на тот момент) Артуром Беркутом.

Оформление альбома 

На обложке нарисована иллюстрированная аллегория к заглавной песне альбома — это персонаж, который не видит, не слышит и не говорит. Троица (англ. Trinity) — символ равнодушия.

Как и у альбома 2 Войны, есть буклет с текстами всех песен, «минуса» (инструментальные версии всех песен) и каталог атрибутики группы. У буклета с текстами есть один минус —- тексты почти не читаются, но в мультимедийной секции диска также есть тексты.

Интервью 
30 марта 2008 года Игорь Лобанов, как и в случае с альбомом 2 Войны, дал интервью Heavymusic.ru.

John Sinterson с сайта задал вопрос Игорю Лобанову о песне «Мёртвые звёзды», открывающей пластинку:
John Sinterson: Тем не менее, альбом открыл сингл «Мертвые звезды». Зачем было делать аж три версии этой песни, притом что ни одна из них не является ремиксом?

Кэш: Сначала мы сделали радио-версию, потом телеверсию, потом…

ID: …телеграфную версию, потом для передачи азбукой Морзе (смеется). Вот та, которая для передачи азбукой Морзе, и вошла в альбом.

Джон обратил внимание на песню «Они убили Кенни»:
John Sinterson: На альбоме «Две войны» была песня «Пластика», на новом диске – «Они убили Кенни». Это уже традицией становится делать одну стеб-песню для диска?

Кэш: Жизнь складывается из разных вещей…

Нуки: Такой островок юмора он нужен после прослушивания серьёзных аудиокомпозиций, когда можно положить мозги на полку и оторваться.

Кэш: Мы тоже не дураки поржать иногда, вот и поржать в творчестве имеет смысл.

Игорь Лобанов рассказал, почему группа захотела перепеть хит «Улица Роз» группы «Ария»:

Инициаторами перепевки были сама группа и канал A-One.

Продюсер альбома Кирилл Немоляев сказал, что для альбома готовилось 16 песен, но некоторые пришлось исключить.

А зачем я им был там нужен? На самом деле в группе пять креативных людей, из них трое с постоянно фонтанирующими идеями, и моей задачей было выбрать лучшую идею и принять решение, что в этой песне группа пойдет в этом направлении, а в той – в другом. Первоначально было 16 треков, пришлось практически семь выбросить в корзину.

Реакция критики 
Jonh Sinterson с HeavyMusic.ru положительно описал альбом:

Он заметил сходство между 2 Войнами и Тринити:

Особо он оценил кавер на «Улицу Роз»:

Арсений Дмитриев с Zvuki.ru отозвался о некоторых песнях с альбома так:

Но, в отличие от John Sinterson, кавер на «Улицу Роз» он оценил негативно:

Списки композиций

Audio CD1

Multimedia CD2

Состав 
 Дарья «Nookie» Ставрович — вокал
 Игорь «КЭШ» Лобанов — вокал, программирование, MCing, growling
 Сергей «ID» Боголюбский — гитара, ситар, программирование, growling
 Михаил «MiX» Петров — бас
 Кирилл «Mr. Dudu» Качанов — барабаны, перкуссия
 Кирилл Немоляев, Mr. Dudu, Мегагерц, ID, MiX, Nookie, КЭШ — голосовой бардак (7)
 Август Крепак —- виолончель (10)

Примечания 

Альбомы группы «Слот»